

Toponyme 

 Vail, census-designated place située en Arizona ;
 Vail,  une station de ski américaine situé dans l'État du Colorado ;
 Vail, une ville du comté de Crawford, en Iowa.

Patronyme 

 Theodore Vail, le fondateur de la firme American Telegraph and Telephone
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais